Камышта:

Камышта (приток Абакана) — река в Аксизском районе Хакасии, в Южно-Минусинской котловине.
Камышта (приток Ербы) — река в Боградском районе Хакасии.
Камышта (приток Чёрной) — река в Курагинском районе Красноярского края.
Камышта (приток Узы) — река в Краснотуранском районе Красноярского края.
Камышта (приток Енисея) — река в Краснотуранском районе Красноярского края.
Камышта (приток Комы) — река в Новосёловском районе Красноярского края.
Камышта (приток Чулыма) — река в Балахтинском районе Красноярского края.

Камышта — деревня в Ужурском районе Красноярского края.
Камышта — село в Аскизском районе Хакасии.
Камышта — поселковая станция в Аскизском районе Хакасии.